Die Neoteleostei oder Modernen Knochenfische sind eine Gruppe der Echten Knochenfische, genau gesagt eine der vier Unterkohorten der Euteleosteomorpha. Zu den Neoteleostei gehören neben der großen Gruppe der flossenstacheltragenden Knochenfische (Acanthomorpha) drei hauptsächlich aus Tiefseefischarten bestehende Ordnungen.

Merkmale 
Wichtigste Autapomorphien der Neoteleostei sind die dreiteilige Gelenkung des Hinterhaupts mit dem ersten Wirbel; ein besonderer Muskel (Musculus retractor dorsalis), der sich von den oberen Schlundkiefern zur Wirbelsäule erstreckt und wichtig für das Verschlingen der Nahrung ist; und eine Zahnbefestigung, bei der nur die Hinterseite des Zahns mit Bindegewebe an der Zahnbasis befestigt ist, die Vorderseite jedoch nicht. Dadurch eröffnet sich die Möglichkeit, den Zahn nach hinten umzuklappen, wie es bei einigen zu den Neoteleostei gehörenden Tiefseefischen der Fall ist. Der dritte Musculus levator (arcus branchialis) internus inseriert an der fünften Zahnplatte der dorsalen Schlundkiefer, der Musculus transversus dorsalis anterior setzt am Epibranchiale des zweiten Kiemenbogens an.

Systematik 
Da die oben beschriebene Zahnbefestigung auch für die Hechtartigen (Esociformes) anzutreffen ist, halten viele Wissenschaftler diese für die Schwestergruppe der Neoteleostei. Sie würden in diesem Fall nicht zusammen mit Lachsartigen, Goldlachsartigen und Galaxien die Unterkohorte Protacanthopterygii bilden.

Das folgende Kladogramm zeigt die systematische Stellung der Neoteleostei:

Literatur 
 Ralf Britz: Teleostei, Knochenfische i.e.S. In: Wilfried Westheide, Reinhard Rieger: Spezielle Zoologie Teil 2: Wirbel und Schädeltiere. 1. Auflage. Spektrum Akademischer Verlag, Heidelberg/Berlin 2004, ISBN 3-8274-0307-3, S. 272.
 Joseph S. Nelson: Fishes of the World. John Wiley & Sons, 2006, ISBN 0-471-25031-7.
 E.O. Wiley, G.D. Johnson: A teleost classification based on monophyletic groups. In: J.S. Nelson, H.-P. Schultze, M.V.H. Wilson (Hrsg.): Origin and Phylogenetic Interrelationships of Teleosts. 2010, S. 123–182.

Echte Knochenfische
Teleostei